Михалёво (Михалево) — топоним:

Белоруссия 
 Михалёво — деревня в Березинском районе Минской области.
 Михалёво — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия

Архангельская область 
 Михалёво — деревня в Каргопольском районе.
 Михалёво — деревня в Котласском районе.
 Михалёво — деревня в Плесецком районе.
 Михалёво — деревня в Устьянском районе.

Владимирская область 
 Михалёво — деревня в Муромском районе.
 Михалёво — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Михалёво — деревня в Белозерском районе.
 Михалёво — деревня в Чушевицком сельском поселении Верховажского района.
 Михалёво — деревня в Шелотском сельском поселении Верховажского района.
 Михалёво — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Михалёво — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Михалево — деревня в Вытегорском районе.
 Михалево — деревня в Грязовецком районе.
 Михалево — деревня в Кадуйском районе.
 Михалево — деревня в Кирилловском районе.
 Михалево — деревня в Междуреченском районе.
 Михалево — деревня в Воробьёвском сельском поселении Сокольского района.
 Михалево — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района.
 Михалево — деревня в Пельшемском сельском поселении Сокольского района.
 Михалёво — деревня в Устюженском районе.
 Михалево — деревня в Харовском районе.
 Михалево — деревня в Мяксинском сельсовете Мяксинского сельского поселения Череповецкого района.
 Михалево — деревня в Ильинскиом сельсовете Мяксинского сельского поселения Череповецкого района.
 Михалёво — болото в Бабушкинском районе.
 Михалёво — ботанический заказник в Бабушкинском районе.

Ивановская область 
 Михалево — село в Ивановском районе.
 Михалево — деревня в Приволжском районе.
 Михалёво — село в Савинском районе.
 Михалево — деревня в Васильевском сельском поселении Шуйского района
 Михалево — деревня в Семейкинском сельском поселении Шуйского района
Михалево — до 1981 года название села Панеево в Ивановском районе.

Калужская область 
 Михалево — деревня в составе города Калуга.
 Михалево — деревня в Кировском районе.
 Михалево — деревня в Малоярославецком районе.

Костромская область 
 Михалёво — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района. Код ОКАТО: 34208828029.
 Михалёво — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района. Код ОКАТО: 34208828030.
 Михалево — деревня в Межевском районе.
 Михалево — деревня в Нейском районе.
 Михалёво — деревня в Парфеньевском районе.

Курганская область 
 Михалёво — село в Целинном районе.

Ленинградская область 
 Михалёво — деревня в Бокситогорском районе.
 Михалёво — посёлок в Выборгском районе.
 Михалево — деревня в Тихвинском районе.

Московская область 
 Михалёво — село в Воскресенском районе.
 Михалёво — деревня в Дмитровском районе.
 Михалёво — деревня в Зарайском районе.
 Михалёво — деревня в Лотошинском районе.
 Михалёво — деревня в Можайском районе.
 Михалёво — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Михалёво — деревня в Пушкинском районе.
 Михалево — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Михалёво — деревня в городском округе Шаховская.
 Михалёво — усадьба в селе Михалёво Воскресенского района.

Нижегородская область 
 Михалево — деревня в Вачском районе.
 Михалево — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Михалево — деревня в Боровичском районе.
 Михалёво — деревня в Демянском районе.
 Михалёво — деревня в Любытинском районе.

Орловская область 
 Михалёво — деревня в Новосильском районе.

Пермский край 
 Михалево — деревня в Ильинском районе.

Псковская область 
 Михалёво — деревня в Дедовичском районе.
 Михалево — деревня в Островском районе.
 Михалёво — деревня в Палкинском районе.
 Михалёво — деревня в Печорском районе.
 Михалёво — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Михалёво — деревня в Вяземском районе, упразднена в 2000 г.
 Михалево — деревня в Демидовском районе.

Тверская область 
 Михалево — деревня в Бежецком районе.
 Михалево — деревня в Бельском районе.
 Михалево — деревня в Весьегонском районе.
 Михалево — деревня в Жарковском районе.
 Михалево — деревня в Западнодвинском районе.
 Михалево — деревня в Кимрском районе.
 Михалево — деревня в Краснохолмском районе.
 Михалево — деревня в Нелидовском районе.
 Михалево — деревня в Ржевском районе.
 Михалево — деревня в Селижаровском районе.
 Михалево — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Михалево — деревня в Брейтовском районе.
 Михалево — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Михалево — деревня в Любимском районе.
 Михалево — деревня в Некрасовском районе, сельское поселение Красный Профинтерн.
 Михалево — деревня в Некрасовском районе, сельское поселение Некрасовское.
 Михалево — деревня в Первомайском районе.
 Михалёво — село в Переславском районе.
 Михалёво — деревня в Михайловском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района. Михайловское почтовое отделение.
 Михалёво — деревня в Михайловском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района. Сретенское почтовое отделение.
 Михалёво — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Михалево — деревня в Угличском районе.
 Михалево — деревня в Ярославском районе.

См. также 
  
 Михалёво 1
 Михалёво 2
 Михалёво 3